Rondón kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Rondón (kommun), Boyacá, 
 Rondón (ort), Boyacá, 
 Puerto Rondón (ort), Arauca,